Торре — власна назва.

Топоніми

Колмеал-да-Торре — парафія.
 Торре (гора) — гора.
 Торре (Амареш) — парафія.
 Торре-де-Вілела — парафія.
 Торре-де-Дона-Шама — парафія.

Особи 

 Хуан Антоніо Лавальєха-і-де ла Торре — перший голова незалежної Держави Уругвай